Васа́би:

 Васаби () — вид многолетних травянистых растений рода Эвтрема семейства Капустные, а также название приправы (, []) изготавливаемой из неё и используемой в японской кухне.
 Васаби () — художественный фильм режиссёра Жерара Кравчика (Франция, Япония, 2001).
 Wasabi — первый музыкальный сингл российского хип-хоп исполнителя и продюсера Big Baby Tape с дебютного студийного альбома Dragonborn.